

Geografia 
 Germania
Husby –  comune dell'amt di Hürup, nel circondario di Schleswig-Flensburgo
Hüsby – comune dell'amt di Arensharde, nel circondario di Schleswig-Flensburg
 Svezia
Husby – area urbana del comune di Hedemora
Husby – distretto di Stoccolma

Trasporti 
Husby – stazione della metropolitana di Stoccolma